Büsinck ist der Familienname folgender Personen:

 Ludolph Büsinck (1599–1669), deutscher Zeichner, Formschneider und Maler
 Wilhelm Ludolph Büsinck (1635–1673), deutscher Zeichner und Maler